2U (band), een Noorse popgroep, deelnemer aan het Junior Eurovisiesongfestival 2003
 2U (album), een album uit 2006 (en tevens titelnummer) van de Canadese singer-songwriter Keshia Chanté
 2U (nummer), een nummer van David Guetta en Justin Bieber uit 2017